Rönnören kan syfta på följande platser:

Finland

Åland 

 Rönnören (Vårdö, Åland), 
 Rönnören (Kumlinge, Åland),

Egentliga Finland 

 Rönnören, Houtskär, Åboland, 
 Rönnören, Iniö, Åboland, 
 Rönnören, Korpo, Åboland, 
 Rönnören (vid Kopparholm, Nagu), Åboland, 
 Rönnören (vid Stenskär, Nagu), Åboland, 
 Rönnören, Pargas, Åboland, 
 Rönnören, Kimitoön, Åboland,

Nyland 

 Rönnören (vid Kärpe, Lovisa), Nyland, 
 Rönnören (vid Marby, Lovisa), Nyland, 
 Rönnören (vid Vahterpää, Lovisa), Nyland,

Sverige 

 Rönnören, Luleå kommun, Norrbotten,

Se även
Rönnö
Rönnen

Robotskapade Finlandförgreningar